Michiel Gast (ca1515-na1577), Zuid Nederlandse kunstschilder
Michele Desubleo (1602-1676), Zuid Nederlandse kunstschilder